Algámitas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algámitas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Algámitas (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar